Balbuena pode se referir a:

Pessoas 
 Agustín Balbuena, ex-futebolista argentino que atuava como atacante
 Edgar Balbuena, futebolista paraguaio que atua como lateral-direito
 Fabián Balbuena, futebolista paraguaio que atua como zagueiro

Outros 
 Estação Balbuena, estação de metrô localizada na Cidade do México

Ver também 

Desambiguação
Desambiguações de sobrenomes